Awerjanow oder Awerjanowa ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Olegowitsch Awerjanow (* 1965), russischer Paläontologe
 Anton Iwanowitsch Awerjanow (* 1973), russischer Fußballschiedsrichterassistent
 Konstantin Alexandrowitsch Awerjanow (* 1959), russischer Historiker
 Leonid Wladimirowitsch Awerjanow (* 1955), sowjetisch-russischer Botaniker
 Lidija Arsentjewna Awerjanowa (* 1960), sowjetische Ruderin
 Nikolai Sergejewitsch Awerjanow (* 1980), russischer Zehnkämpfer 
 Pjotr Iwanowitsch Awerjanow (1867–1937), russischer General